Confessions of a Dangerous Mind — пятый студийный альбом американского рэпера Logic. Также может рассматриваться как шестой альбом (с учётом саундтрека Supermarket). Он был выпущен 10 мая 2019 года под лейблами Def Jam и Visionary.
В записи принимали участие многие звёзды рэпа, включая таких как Эминем, Уилл Смит, Gucci Mane, G-Eazy, Уиз Халифа. Альбом дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200, став для Logic его третьим чарттоппером.

История 
Лид-сингл альбома, «Keanu Reeves», вышел 18 января 2019 года.

Confessions of a Dangerous Mind дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200 с тиражом 8,000 альбомных эквивалентных единиц (включая 24,000 чистых продаж альбома). Это третий чарттоппер для Logic после того, как его третий студийный альбом Everybody был на позиции № 1 в 2017 году, а микстейп Bobby Tarantino II был № 1 в 2018 году.

Список треков 
По данным Tidal and Spotify.

Замечания
  сопродюсер
  дополнительный продюсер

Другие соавторы
 «Don’t Be Afraid to Be Different» включает интерполяции из хита «Pump Up the Jam», написанного Manuela Kamosi и Thomas De Quincey, и исполненного бельгийской группой Technotronic в 1989 году; а также интерполяции из песни «The Fresh Prince of Bel-Air theme», написанной Куинси Джонсом и Уилл Смитом и исполненной дуэтом DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince в 1992 году.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Illmind
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы Logic
Альбомы, спродюсированные DJ Khalil
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом